Чемпионат Великобритании по снукеру 1990 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, выигравший в финале у Стива Дэвиса со счётом 16:15. Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 24 ноября.

В последний раз спонсором турнира выступила компания StormSeal.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 110 000
 Полуфиналисты: £ 30 000
 Общий призовой фонд: £ 445 000

Высший брейк 

 140 — Джон Пэррот

Результаты

Предварительные раунды 

1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Стивен Хендри 9:1 Тони Чеппел  
 Нил Фудс 9:4 Клифф Уилсон  
 Дэнни Фаулер 9:5 Дэвид Ро  
 Гэри Уилкинсон 9:6 Дуг Маунтджой  
 Джимми Уайт 9:5 Питер Франсиско  
 Джеймс Уоттана 9:2 Даррен Морган  
 Алан Макманус 9:8 Стив Ньюбери  
 Сильвиньо Франсиско 9:5 Терри Гриффитс  
 Джо Джонсон 9:6 Гэри Нэтели  
 Джон Пэррот 9:3 Тони Джонс  
 Уэйн Джонс 9:7 Майк Халлетт  
 Тони Ноулз 9:7 Стив Джеймс  
 Найджел Бонд 9:5 Ален Робиду  
 Джонатан Бёрч 9:6 Тони Драго  
 Вилли Торн 9:1 Колин Роско  
 Стив Дэвис 9:5 Барри Уэст

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1990 год в снукере